Sharpsburg ist die Bezeichnung mehrerer Orte

in den USA:
 Sharpsburg (Georgia)
 Sharpsburg (Illinois)
 Sharpsburg (Iowa)
 Sharpsburg (Kentucky)
 Sharpsburg (Maryland)
 Sharpsburg (North Carolina)
 Sharpsburg (Ohio)
 Sharpsburg (Pennsylvania)